Der Škoda Superb ist ein Pkw-Modell des tschechischen Automobilherstellers Škoda.

Den Namen Superb trägt traditionsgemäß das Spitzenmodell des Herstellers, der zuerst ab 1934 als Zusatzname zur Typenbezeichnung "640" verwendet wurde. Nach wenigen Jahren fiel die Zahl im Namen weg. 1949 wurde das letzte Modell dieses Oberklasse-Fahrzeuges hergestellt. Der Name Superb kommt aus dem Französischen und bedeutet großartig, wundervoll.

Das seit 2001 produzierte Modell wurde vom Kraftfahrt-Bundesamt als Fahrzeug der Mittelklasse eingestuft. Die Fachpresse ordnet den Superb der oberen Mittelklasse zu. Infolge dessen sind Konkurrenten VW Passat, Ford Mondeo, Opel Insignia, Mazda 6 aber auch Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 5er, Audi A6, Volvo S90/Volvo V90 und Jaguar XF.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2001 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 264.837 Škoda Superb neu zugelassen worden. Mit 24.145 Exemplaren war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Nach der Markteinführung des Combi im Jahr 2010 stiegen die Zulassungszahlen deutlich an.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Fahrzeug der Mittelklasse
Superb
Limousine
Cabriolet
Kombilimousine
Kombi
Pkw-Modell